Веселий Поді́л () — село у складі Сарикольського району Костанайської області Казахстану. Адміністративний центр Веселоподільського сільського округу.

Населення — 1068 осіб (2009; 1328 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії

Населені пункти Саракольського району
Села Костанайської області